Гран-при ЮАР 1980 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1980 года. Прошёл на трассе Кьялами. Автогонка прошла 1 марта.

Гонка 

|}

 Быстрый круг: Рене Арну — 1:13,15

Ссылки 
 
 
 

Гран-при ЮАР
События 1 марта
Март 1980 года
1980 год в ЮАР